«Из России с любовью» () — второй фильм о британском шпионе Джеймсе Бонде. Экранизация одноимённого романа Яна Флеминга. Роль агента 007 во второй раз исполнил Шон Коннери, его русской девушки Татьяны Романовой — итальянка Даниэла Бианки.

Сюжет 
Террористическая организация СПЕКТР хочет отомстить за гибель Доктора Ноу на Ямайке и готовит план по ликвидации агента MI6 Джеймса Бонда, причастного к смерти Ноу, — это должен выполнить многократно судимый ирландский психопат Дональд «Ред» Грант, который на учебном задании душит условного Бонда гарротой. План разрабатывают Эрнест Ставро Блофельд («номер первый»), Роза Клебб («номер третий») и чехословацкий шахматист Кронштейн («номер пятый»), пытаясь заодно ухудшить отношения СССР и Великобритании. Им необходимо похитить советскую машину «Лектор» для дешифровки и попутно избавиться от Бонда. Во главе операции становится Роза Клебб, полковник советской разведки, о работе которой на СПЕКТР не знает почти никто из советских лиц. Грант должен будет сделать всё, чтобы Бонд успешно доставил «Лектор» по адресу, а затем уничтожить своего «подопечного». Для выполнения этой операции Роза Клебб привлекает сотрудницу советского консульства в Турции Татьяну Романову.

В Лондоне M узнаёт от своей турецкой резидентуры (Станция «Т») в Стамбуле о том, что Романова хочет уехать в Англию и доставить им «Лектор». Предупреждая Бонда, что здесь может быть подстава, M даёт ему добро на участие в операции. Q передаёт Бонду чемодан со множеством полезных вещей: замаскированный нож, 50 золотых соверенов, баллончик со слезоточивым газом и снайперскую винтовку ArmaLite AR-7. В Стамбуле Бонд встречается с главой турецкой резидентуры Али Керим Беем — бывшим цирковым артистом, ныне многодетным отцом — торговцем коврами. Керим Бей сообщает, что на хвосте у них висит пара болгарских разведчиков — он и болгары шпионят друг за другом. Грант оказывается в Стамбуле и убивает одного из болгарских разведчиков. Пока Бонд выбирает себе номер в гостинице, на Керим Бея кто-то совершает покушение в его же доме, взрывая бомбу под столом. На встрече в казематах Керим Бей приводит Бонда под здание советского консульства, где они в перископ наблюдают за очередным разносом, который советское руководство устраивает сотрудникам — бомбу в комнате Керима заложил некий болгарин Крыленко — и впервые замечают Татьяну Романову.

Керим и Бонд отправляются в цыганское селение, где веселятся и даже становятся свидетелем драки двух цыганских девушек, которые не могут поделить парня. Однако в разгар веселья на селение нападает банда болгар, ведомая Крыленко, — цыгане и болгары в Стамбуле давно враждуют. Бонд помогает цыганам отбить атаку бандитов, а позже вместе с раненным в руку Керимом расправляется с Крыленко, подстрелив его из винтовки. Джеймс, возвращаясь в свой гостиничный номер, встречает Татьяну Романову, с которой проводит ночь вместе, не подозревая, что СПЕКТР заснял всё это на камеру. Утром Татьяна обещает предоставить план советского консульства и предлагает встретиться в соборе Святой Софии, где Грант убивает второго болгарского шпиона, чтобы убедиться, что Бонд получит план здания. Керим убеждён, что и взрыв бомбы в номере, и убийство болгарина не похожи на действия советской разведки, а Татьяна же на диктофон сообщает сведения о машине, при этом впервые раскрывая свои чувства Бонду. Благодаря имеющемуся плану здания Бонд, Татьяна и Керим проходят в советское консульство, где в какой-то момент гремит взрыв. В результате начинается паника, которой пользуется Бонд, завладев «Лектором», и все трое убегают, успев на «Восточный экспресс». Они, однако, обнаруживают, что за ними следил советский шпион Бенц, — Керим нейтрализует его, но не знает, что на поезде прячется и Грант.

По плану поезд должен был остановиться в какой-то момент, чтобы Керим и Бонд сошли с него и встретились с человеком Керима для продолжения своей операции. Однако Бонд обнаруживает, что Керим и Бенц убиты, а поезд едет дальше без остановки, пересекая югославскую границу. В Белграде Бонд встречается с одним из сыновей Керима и сообщает правду о гибели отца, прося парня послать кого-нибудь для встречи с Бондом в Загребе. По пути Джеймс и Татьяна получают новые паспорта, чтобы прибыть в Англию под видом молодожёнов. В Загребе Бонда должен встретить некто капитан Нэш, однако Грант расправляется с ним и выдаёт себя за Нэша. На ужине Грант подсыпает в вино Татьяне снотворное, а затем в купе обезоруживает Бонда и раскрывает ему правду о том, на кого работал, — Керим и Бенц погибли от его рук, а теперь Грант, забрав «Лектор», подстроит смерть Бонда и Татьяны. Кроме того, он угрожает, что обнародует скандальную плёнку с Джеймсом и Татьяной, а также сфабрикованное письмо, якобы написанное Татьяной Романовой, в котором она требует от Джеймса жениться на ней, что разрушит репутацию британской разведки. Однако Бонд, пользуясь моментом, провоцирует шантажиста на драку и расправляется с ним, ударив ножом и потом задушив Гранта его же удавкой.

С полусонной Татьяной Бонд сбегает с поезда, захватывает грузовик, вышвырнув из кабины водителя, а затем угоняет катер. За ним гонятся наёмники СПЕКТРа то на вертолёте, то на катерах, но Бонд расправляется с ними. «Номер первый» устраивает разнос Клебб и Кронштейну за провал задания; последнего убивает бандит, протыкая тычковым ножом из обуви, смазанным ядом. Клебб должна воспользоваться последним шансом и забрать «Лектор», а также убить Бонда тем же оружием, которым был убит Кронштейн. Тем временем Джеймс и Татьяна оказываются уже в Венеции, откуда собираются лететь в Лондон. Клебб под видом горничной пытается украсть «Лектор». Она вступает в бой с Бондом, вытаскивая свой смертоносный нож… Ситуацию спасает Татьяна, которая убивает Розу Клебб, тем самым срывая все планы СПЕКТРа. После этого Татьяна и Джеймс счастливо плывут на лодке по каналам Венеции, а Джеймс, пользуясь моментом, выкидывает прочь злосчастную плёнку СПЕКТРа.

В ролях

Создание 
Идея экранизировать роман Яна Флеминга «Из России с любовью» возникла после того, как президент США Джон Кеннеди признал книгу одним из своих любимых произведений. Картина «Из России с любовью» стала последним фильмом, который Кеннеди увидел перед своей смертью в Далласе. После кассового успеха первой экранизации про Джеймса Бонда «Доктор Ноу» студия United Artists дала второму фильму зелёный свет. Гонорар актёра Шона Коннери вырос с первоначальных $ 54 000 до $ 100 000. Производственный бюджет решили удвоить, и студия EON Productions получила $ 2 млн на съёмки.

Музыка 
 Подробнее см. в статье «From Russia with Love (soundtrack)» в английском разделе.
Главная тема — песня «From Russia with Love» в исполнении Мэтта Монро.

Награды 
 1964 год — Премия «BAFTA» за лучшую операторскую работу в британском цветном фильме — Тед Мур.
 1963 год — Награда Британского общества кинематографистов (British Society of Cinematographers) «Best Cinematography Award» за лучшую операторскую работу — Тед Мур.
 1965 год — номинация на премию «Золотой глобус» США в категории лучшая песня к кинофильму. За песню «From Russia with Love».
 1965 год — «Golden Laurel» (Laurel Awards) 2-е место за лучший фильм в категории боевиков.
 1965 год — «Golden Laurel» (Laurel Awards) 3-е место за женскую роль второго плана — Лотта Ленья (Роза Клебб).
 2004 год — номинация на «Golden Satellite Award» за лучший выпуск классики на DVD. (Также за фильмы «Шаровая молния» 1965 г.; «Живешь только дважды» 1967 г.; «Бриллианты навсегда» 1971 г.). Джеймс Бонд — DVD-коллекция.

Компьютерная игра 

В 2005 году по мотивам фильма вышла компьютерная игра, примечательная тем, что Шон Коннери вернулся к роли Джеймса Бонда, как актёр озвучивания.

Примечания

Ссылки 

Фильмы о Джеймсе Бонде
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы о Венеции
Фильмы о Стамбуле
Экранизации произведений Яна Флеминга
Фильмы Великобритании 1963 года
Восточный экспресс
Фильмы-сиквелы
Фильмы, спродюсированные Альбертом Р. Брокколи